Mestiri ist der Familienname folgender Personen:

 Mahmoud Mestiri (1929–2006), tunesischer Diplomat und Politiker der Sozialistischen Destur-Partei
 Mohamed Mestiri (* 1964), tunesisch-französische Persönlichkeit des Islams in Europa; Direktor des IIIT in Frankreich (Paris)